Kristy steht für:

 Kristy, eine slowakische Gemeinde
 Kristy – Lauf um dein Leben, ein 2014 erschienener Film

Kristy ist der Familienname folgender Personen: 
 Éric Kristy (1951–2016), französischer Romancier und Drehbuchautor